Termenul „Fox River” se poate referi la:

Localități
Fox River (Alaska) 
 Fox River, sat în provincia Nova Scoția, Canada

Râuri
Canada
Fox River (British Columbia)
Fox River (Manitoba)
Fox River (Québec)
Noua Zeelandă
Fox River (Noua Zeelandă) 

SUA
Fox River în Alaska
Fox River (Little Wabash River) 
Fox River (Wabash River)

Fox River (Iowa) 
Fox River (Michigan)
Fox River (Wisconsin) 
Fox River (Illinois River)
</div>

Alte întrebuințări
Închisoarea Fox River, închisoare fictivă dintr-un serial american